Britek
 Sir Barry Jackson (1879–1961) brit színházi rendező, színigazgató, a Birmingham Repertory Theatre alapítója.
 Barry Jackson (1938–2013) brit filmszínész, a Kisvárosi gyilkosságok krimisorozatban Dr. Bullard orvosszakértő alakítója.
 Barry Jackson (1938) brit labdarúgó, a York City FC egykori játékosa.
 Barry Jackson (1941) brit atléta, 1952-ben európai-bajnoki ezüstérmes.

Amerikaiak
 Barry Jackson (1954) amerikai gyártásvezető, író, könyvillusztrátor (Last in Line).